

Geografia 
 Regno Unito
 Yorkshire – antica contea dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Yorkshire – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Yorkshire – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Yorkshire – census-designated place della Contea di Prince William, Virginia

Altro 
 Yorkshire terrier – razza canina